Касть — гидроним в России:

 Касть — река в Ярославской области, впадает в Костромское (Горьковское) водохранилище.
 Касть (Кась) — река в Костромской области, приток Ноли.
 Касть — старое название реки Кось в Ярославской области.

См. также 
 Кисть